Котовка (), село,
Гавриловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320481506. Население по переписи 2001 г. составляет 242 (106/136 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Котовка находится в 2-х км от железнодорожной станции Ветерок, в 1-м км от села Богданово, вокруг много запруд.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная и овце-товарная фермы.

Культура 
 Детский сад
 Школа

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района